Westerheim peut désigner :
 Westerheim, commune allemande dans l'arrondissement d'Alb-Danube en Bade-Wurtemberg
 Westerheim, commune allemande dans l'arrondissement de Bas-Allgäu en Bavière